Упродовж 1934—1991 років звання «суддя всесоюзної категорії» отримав 481 футбольний арбітр Радянського Союзу.

Список 
Подані прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місто, яке представляв суддя, рік присвоєння звання, роки та кількість ігор у вищій лізі СРСР у ранзі головного арбітра (суддя в полі). Список опублікували частинами в кількох числах російської газети «Футбол» 1994 року. Матеріал підготував Ернест Ніколаєв за архівними даними, а кількість ігор вказано за статистикою Акселя Вартаняна. Дані про довоєнні чемпіонати неповні.

 Товстим виділено суддів, які входили до списку найкращих за підсумками року.

Див. також 
 Список найкращих футбольних суддів СРСР

Джерела 
 Футбол. — 1994. — № 11-14, 16-18, 20, 24, 33-34, 36-37, 39.

Футбол у СРСР